Humaitá (Amazonas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Humaitá (Rio de Janeiro), een woonwijk
 Humaitá (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Humaitá (Paraguay), een gemeente in Paraguay